Sezon 2006/07 Prva liga Srbije – 1. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej po opuszczeniu ligi przez zespoły z niepodległej Czarnogóry.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Super ligi, a drużyny z miejsc od 3. do 6. w tabeli zagrają w barażu o awans z 10. drużyną Super ligi. Sześć ostatnich drużyn spadło do Srpskiej ligi, ponieważ od następnego sezonu zmniejszono liczbę drużyn w Prvej lidze do 18.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2006/07 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 FK Mladost Lučani i FK Čukarički Stankom awansowały do Super ligi 2007/08.
 FK Napredak Kruševac, FK BSK Borča, FK Rad i FK Radnički Pirot przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Prva liga Srbije 2007/08.
 FK Obilić Belgrad, FK Spartak Subotica, FK BASK Belgrad, FK Mačva Šabac, FK Dinamo Vranje i FK Inđija spadły do Srpskiej ligi 2007/08.
 * Po sezonie FK Mladost Apatin (6 miejsce w Super lidze) nie otrzymał licencji na grę w Super lidze w sezonie 2007/08 (z powodu kłopotów finansowych), w jego miejsce do Super ligi awansował FK Napredak Kruševac (przegrana drużyna finałowego dwumeczu barażowgo).

Baraż o awans do Super ligi

1. runda (1/4 finału) 

 FK Napredak Kruševac wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy baraży o awans do Super liga Srbije.
 FK Radnički Pirot przegrał mecze barażowe i pozostał w Prva liga Srbije.

 FK BSK Borča wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy baraży o awans do Super liga Srbije.
 FK Rad przegrał mecze barażowe i pozostał w Prva liga Srbije.

2. runda (1/2 finału) 

 FK Napredak Kruševac wygrał mecze barażowe i awansował do 3. rundy baraży o awans do Super liga Srbije.
 FK BSK Borča przegrał mecze barażowe i pozostał w Prva liga Srbije.

3. runda (Finał) 

 FK Borac Čačak wygrał mecze barażowe i pozostał w Super liga Srbije.
 FK Napredak Kruševac przegrał mecze barażowe i pozostał w Prva liga Srbije.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2006/07
 Srpska Liga 2006/07

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Serbii
2007 w Serbii